W Rumunii
 Bughea de Sus – gmina w okręgu Ardżesz
 Bughea de Sus – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Bughea de Sus
Bughea de Sus – wieś w okręgu Prahova, w gminie Teișani